Chlothar ist ein männlicher Vorname, eine veraltete Form von Lothar.

Es gab einige Frankenkönige aus dem Geschlecht der Merowinger namens Chlothar:
 Chlothar I. (* um 500; † 561)
 Chlothar II., (* 584; † 629/630)
 Chlothar III. (* 650/651; † 673)
 Chlothar IV. († 719)